Човен — мале, зазвичай безпалубне, веслове, вітрильне чи моторне судно, призначене для пересування по річках, озерах та в прибережних морських водах.
 Човен — американська кінострічка режисера Джо Мантеньї.
 Човен — американська короткометражка-кінокомедія Едварда Клайна.
 Човен — американський короткометражний фільм режисера Девіда Лінча.

Див. також 
 Канонерський човен — бойовий артилерійський корабель, призначений для ведення бойових дій у прибережних районах моря, на мілководді і на річках та озерах.
 Підводний човен — різновид кораблів, найчастіше військових, які здатні занурюватись під воду і тривалий час перебувати у підводному положенні.